Arad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arad (ort), Fars,

Israel 

 Arad, Israel, ort, Södra distriktet,

Rumänien 

 Arad (județ), län, 
 Arad, stad, 
 Arad (flygplats), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar